Daniel Chatto (1957) – attore britannico
 Dominic Chatto (1985) – calciatore nigeriano
 Grace Chatto (1985) – musicista e cantante britannica

Altro
 Chatto & Windus – casa editrice inglese